Příjmení Rázl nese více různých osobností:

 Jana Rázlová (* 1974) – česká běžkyně na lyžích
 Regina Rázlová (* 1947) – česká herečka a podnikatelka
 Stanislav Rázl (1920–1999) – český a československý politik